Никола́й Никола́евич О́зеров:
 Озеров, Николай Николаевич (1887—1953) — русский советский певец и педагог, народный артист РСФСР.
 Озеров, Николай Николаевич (1922—1997) — советский теннисист, актёр и спортивный комментатор.